Митрополи́т Герва́сий (, в миру Гео́ргиос Сараси́тис, ; ) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Александрупольский, Траянопольский и Самофракийский.

Биография 
Родился 1 января 1867 года в понтийской деревне Аргируполи. Был духовным сыном митрополита Халдийского Гервасия (Сумелидиса). Поступил в Богословскую школу на острове Халки, обучаясь в которой в 1892 году был рукоположен в сан диакона

В 1893 году окончил Халкинскую школу, защитив труд «О истиности на пастирских писем Апостола Павла» (). Работает в качестве директора греческой школы в своём родном городе с 1893 до 1895 года, духовное училище в Зинджи тепе, Кесарию, и с 1895 до 1900 года, и Амисоской школе с 1900 по 1901 год.

28 июля 1901 года был избран титулярным епископом Назианским, викарием Кесарийской митрополии. Его епископская хиротония состоялась 6 августа 1901 года в Патриаршем соборе святого Георгия на Фанаре. Хиротонию совершили: митрополита Янинский Григорий (Каллидис), митрополитит Корчанский Гервасий (Орологас), митрополит Гревенский Дорофей (Маммелис) и митрополит Литицкий Никифор (Левантаридис).

27 августа 1902 года стал викарием Халдийской митрополии.

16 ноября 1902 года был назначен митрополитом Родопольским.

10 октября 1906 года был назначен митрополитом Корчинским, Перметским и Москопольским.

1 апреля 1910 года был назначен митрополитом Анкарским.

17 ноября 1922 года был назначен правящим епископом новообразованной Александрупольской митрополии с титулом «Александрупольский, Траянопольский и Самофракийский».

Скончался 31 май 1934 года в Александруполисе.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Александрупольские митрополиты